

Persone 
 Hervé de Portzmoguer detto "Primauguet" – comandante navale bretone del XVI secolo

Navi 
Cinque unità della Marine nationale hanno portato il nome di Primauguet:
 Primauguet (brigantino) – brigantino varato nel 1830 e radiato nel 1854

 Primauguet (corvetta) – corvetta a vapore varata nel 1850 e radiata nel 1886

 Primauguet (incrociatore 1877) – incrociatore varato nel 1877 e radiato nel 1907

 Primauguet (incrociatore 1924) – incrociatore leggero della classe Duguay-Trouin, varato nel 1924 e perduto in combattimento nel 1942

 Primauguet (D644) – fregata della classe Georges Leygues, varata nel 1984